

Cinema 
 Così è la vita! (That's Life!) – film del 1986 diretto da Blake Edwards

Musica 
 That's Life – album di Frank Sinatra del 1966
 That's Life – singolo di Frank Sinatra del 1966, dall'album omonimo; una cover è presente nell'album Aretha Arrives di Aretha Franklin del 1967
 That's Life – album di James Last del 1967
 That's Life – album di Wess del 1977
 That's Life – album dei The Fabulous Thunderbirds del 1994
 That's Life – album degli Sham 69 del 1978
 That's Life – album di Anthony B del 2001
 That's Life – album di Willie Nelson del 2021

Televisione 
 That's Life – serie televisiva della ABC degli anni 1960
 Così è la vita (That's Life) – serie televisiva della CBS degli anni 2000